Sesto puede referirse a:

 Sesto, la principal ciudad del Quersoneso tracio en la antigua Grecia.
 Sesto, una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio.
 Sesto Calende, un municipio italiano de la provincia de Varese, región de Lombardía.
 Sesto Campano, una localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise.
 Sesto Fiorentino, una localidad italiana de la provincia de Florencia, región de Toscana.
 Sesto San Giovanni, una ciudad y un municipio italiano de la provincia de Milán, región de Lombardía.
 El Ducado de Sesto, título nobiliario español;